Lukas Dlouhy och Pavel Vizner var regerande mästare, men valde att inte delta detta år.

Marcelo Melo och André Sá vann i finalen med 4–6, 6–2, 10–7, mot Albert Montañés och Santiago Ventura.

Seedning

  Marcelo Melo /  André Sá (Mästare)
  František Čermák /  Leoš Friedl ''(Kvartsfinal)

<li>  Martín García /  Oliver Marach (Första omgången)
<li>  Marcel Granollers /  Rubén Ramírez Hidalgo (Kvartsfinal)

Lottning

Matcher

Externa länkar
Lottning

Dubbel